Куньинская волость —  волость в Великолукском уезде Псковской губернии в 1924 —  1927 гг.
 Куньинская волость —  Боталовская волость в Куньинском районе Псковской области в 1995 — 2005 гг.
 Куньинская волость —  новообразованная с апреля 2015 года волость в Куньинском районе Псковской области